Metan kan syfta på:
Metan – en gas
Metan (Hägerstads socken, Östergötland) – sjö i Kinda kommun 
Metan (Västra Eneby socken, Östergötland) – sjö i Kinda kommun